Прудентополис:

 Прудентополис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Прудентополис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.